Lingua kui (India) (codice ISO 639-3 kxu)
Lingua kui (Indonesia) (codice ISO 639-3 kvd)